Karang Are (Pagar Jati), een plaats in Indonesië
Karang Are (Talang Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing